Патуан има више значења:

 Патуан (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Патуан (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику